Филимоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 31,5 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Ситьково, Верхняя Гора, Левково, Куракино.

По переписи 2002 года население — 12 человек.

Примечания

Ссылки 
 Филимоново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района